Сулима — український та польський шляхетський герб.
 Сулими — український шляхетський рід на Лівобережжі

Села:
 Сулими — Полтавська область, Полтавський район, Зіньківська міська громада (до 2020 — Зіньківський район)
 Сулими — Полтавська область, Полтавський район, Новосанжарська селищна громада (до 2020 — Новосанжарський район)
 Сулими — Полтавська область, Миргородський район (до 2020 — Шишацький район)
 Сулими — Сумська область, Роменський район